Президенти-Кеннеди (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии.
 Президенти-Кеннеди (Эспириту-Санту) — муниципалитет в Бразилии.